Никола́й Матусе́вич: Матусевич, Николай Александрович (1852—1912) — вице-адмирал;
 Матусевич, Николай Николаевич (1879—1950) — советский исследователь Арктики, инженер-вице-адмирал.